NGV kan verwijzen naar:

 Nederlandse Genealogische Vereniging
 Nederlandse Geologische Vereniging